Шералиев — фамилия; имеет женскую форму Шералиева.
 Шералиев, Жоро (1916—2017) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Шералиев, Жумамудун (1915—1994) — советский композитор, Народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР.
 Шералиев, Лоик (более известен под псевдонимом Лоик Шерали; 1941—2000) — таджикский поэт, иранист и один из основных фигур таджикско-персидской литературы Таджикистана и Центральной Азии.
 Шералиев, Сирожиддин Камбаралиевич (род. 1986) — российский убийца, гражданин Узбекистана.